Појам Берн може да се односи на:
 Берн, главни град Швајцарске
 Берн (Сома),
 Берн (Индијана),
 Берн (Канзас),
 Амос Берн, енглески шахиста